La Cérémonie est un épisode en deux parties terminant la saison 3 de la série télévisée Buffy contre les vampires, écrit et réalisé par le créateur de la série, Joss Whedon. Il s'agit du dernier épisode où apparaît le personnage de Cordelia Chase (Charisma Carpenter), qui est ensuite un personnage régulier de la série Angel, ainsi que le personnage d'Angel (David Boreanaz) en tant que personnage régulier.

Résumé

Partie 1 
La remise des diplômes approche et tout le Scooby-gang tente de contrecarrer les projets du maire, qui envoie pour sa part Faith assassiner un volcanologue. Buffy reconnaît le modus operandi de Faith. Giles et Wesley pensent que la victime devait savoir quelque chose de compromettant pour le maire. Les recherches sur les projets du maire avancent lentement jusqu'à ce que, en discutant avec Anya, Alex évoque l'ascension. Anya révèle alors au groupe qu'elle a déjà assisté à une ascension, et que le démon en lequel le maire va se transformer sera d'une taille gigantesque. Le maire survient sur ces entrefaites et menace tout le groupe. Plus tard, Oz essaie de réconforter Willow. Ils finissent par faire l'amour pour la première fois. Giles et Wesley découvrent ensuite que le volcanologue tué par Faith avait trouvé une gigantesque carcasse sous un volcan et en déduisent que c'est celle d'un démon semblable à celui que le maire va devenir. Anya décide de quitter Sunnydale. 

Lors d'une patrouille en ville, Buffy retrouve Angel. Ce dernier est alors transpercé par une flèche empoisonnée tirée par Faith, qui par cette action compte bien éloigner le groupe de l'ascension. Buffy est extrêmement inquiète car l'état d'Angel se dégrade. En faisant des recherches, Oz apprend à Buffy que seul le sang d'une Tueuse peut servir d'antidote. Buffy se met alors en chasse et parvient à retrouver Faith dans son appartement. Le combat s'engage entre les deux Tueuses et se termine sur le bord du toit de l'immeuble où Faith s'apprête à jeter Buffy dans le vide. Cette dernière parvient à poignarder sa rivale grâce à la dague de celle-ci. Faith donne un coup de poing à Buffy tout en regardant un camion s'approcher dans la rue et s'y laisse tomber, inconsciente. Buffy regarde alors sa seule chance de sauver Angel s'éloigner.

Partie 2 
N'ayant pas pu rapporter le corps de Faith, Buffy retourne voir Angel et le force à boire son sang pour arrêter le poison. Il en boit trop et elle tombe dans un léger coma. Angel l'emmène à l'hôpital, où se trouve également le maire Wilkins, venu voir Faith. Un médecin annonce au maire que Faith se trouve dans un profond coma dont elle ne sortira probablement jamais. Le maire tente alors d'étouffer Buffy mais en est empêché par l'intervention d'Angel. Les deux tueuses font un rêve commun, dans lequel Faith dit de façon cryptique à Buffy comment tuer le Maire, en le piégeant grâce à sa faiblesse humaine. Buffy sort de son coma et, passant dans la chambre où Faith est inconsciente, lui donne un baiser sur le front pour la remercier de l'avoir aidée dans son rêve. Buffy réunit le Scooby-gang et expose son plan pour empêcher l'ascension, Angel pensant que la faiblesse humaine du maire n'est autre que Faith. Cordelia et Wesley échangent un baiser mais celui-ci se révèle décevant pour eux deux.

Le jour de l'ascension, lors de la remise des diplômes au lycée, le Maire fait un discours au cours duquel il se change en un énorme serpent au moment où une éclipse solaire commence. Buffy met en œuvre son piège qui consistait à armer tous les élèves pour le combat contre le maire et ses vampires. Néanmoins, plusieurs lycéens (Harmony, Larry…) sont tués et le proviseur Snyder est dévoré par le maire. Tandis qu'Alex et Angel conduisent les diplômés dans leur combat contre les vampires, Buffy, en montrant au Maire-serpent la dague avec laquelle elle a poignardé Faith et en lui disant qu'elle y a pris un grand plaisir, le pousse à la pourchasser jusqu'à l'intérieur du lycée. Arrivée à la bibliothèque, préalablement remplie d'explosifs, elle saute par une fenêtre et Giles déclenche l'explosion qui détruit le maire ainsi que tout le lycée. Angel, qui a décidé de quitter Sunnydale, s'en va après le combat.

Production 
Juste avant la première diffusion de la deuxième partie de l'épisode, prévue le , les responsables de The WB ont décidé de reporter celle-ci en raison des scènes montrant les lycéens armés se battant contre le maire et ses vampires lors de la cérémonie de remise des diplômes, ceci alors que la fusillade de Columbine s'était déroulée un mois auparavant. La diffusion de l'épisode Voix intérieures avait déjà été annulée pour des raisons similaires. Joss Whedon ainsi que plusieurs acteurs de la série se sont élevés contre ce report, Seth Green expliquant notamment qu'il était agacé que les autorités mettent la violence dans les lycées sur le compte de la télévision, du cinéma ou de la musique au lieu de remettre en cause la facilité à se procurer des armes à feu. L'épisode a finalement été diffusé le  mais comme sa diffusion avait été maintenue à sa date originelle au Canada, de nombreuses copies pirates de celui-ci avaient déjà circulé via internet.

Références internes 
Dans la première partie de l'épisode, le maire, quand il vient menacer le Scooby-gang à la bibliothèque, lit un extrait d'un livre qui annonce la venue de la Bête dans la saison 4 d'Angel. Dans la seconde partie de l'épisode, Faith, dans le rêve de Buffy, lui annonce de façon cryptique l'arrivée de Dawn en saison 5 ainsi que sa mort dans 730 jours (soit la date du dernier épisode de la saison 5 (cette allusion est absente de la version française).

Statut particulier de l'épisode 
Comme tous les épisodes de fin de saison de la série, celui-ci revêt une importance particulière sur le plan narratif. Après une gigantesque bataille, durant laquelle le principal Snyder est dévoré et Harmony transformée en vampire, le maire finit par être tué dans l'explosion qui détruit le lycée de Sunnydale. Faith tombe dans le coma à la suite de son combat contre Buffy et n'en sortira que presque un an plus tard (épisode Une revenante, partie 1). Sur le plan des relations entre les personnages, Angel quitte Sunnydale, mettant ainsi un terme définitif à sa relation avec Buffy, et Oz et Willow ont pour la première fois des relations sexuelles.

La rédaction d le classe à la  des meilleurs épisodes des séries de Whedon, avec en commentaire : . Daniel Erenberg, de , le classe à la  des meilleurs épisodes de la série, le qualifiant de  et estimant qu'il a profondément transformé la série en raison de son importance narrative pour beaucoup de personnages. Lors d'un sondage organisé en 2012 par la chaîne Syfy, les téléspectateurs l'ont classé à la  des meilleurs épisodes de la série.

Noel Murray, du site The A.V. Club, évoque un . La BBC estime que la première partie et notamment ses deux premiers tiers souffre, en dehors de , d'un rythme excessivement lent et d'interprétations  ; mais juge  lors de la deuxième partie, qualifiée de , et salue la qualité des interprétations de Harry Groener et Armin Shimerman, dont les personnages font leurs adieux à la série. Pour Mikelangelo Marinaro, du site , qui donne respectivement aux deux épisodes les notes de A- et A+, le  de la première partie est le seul reproche important à lui faire car elle fournit de  et un combat entre Buffy et Faith . La deuxième partie est qualifiée de  qui est une  à la saison, alors que la métaphore de la destruction du lycée est une .

Analyse 
La Cérémonie marque le passage du lycée à l'université, et la destruction du bâtiment symbolise la fin de l'adolescence. Pour Tracy Little, dans , ce n'est pas un hasard si l'ascension du maire (qui aurait conduit à la fin du monde si elle avait été menée à bien) coïncide avec la cérémonie de remise des diplômes car, aux États-Unis, la fin du lycée est souvent synonyme de fin du monde pour de nombreux adolescents qui doivent radicalement changer de mode de vie. Buffy et son groupe d'amis doivent cette fois faire appel à tous leurs camarades de classe pour triompher de cette menace, symbole d'une dernière réunion en tant que groupe avant que leurs chemins ne se séparent. Et la destruction du lycée ne leur laisse d'autre choix que d'avancer sur le chemin de la vie.

Distribution

Acteurs et actrices crédités au générique 
 Sarah Michelle Gellar : Buffy Summers
 Nicholas Brendon : Alexander Harris
 Alyson Hannigan : Willow Rosenberg
 Charisma Carpenter : Cordelia Chase
 David Boreanaz : Angel
 Seth Green : Oz
 Anthony Stewart Head : Rupert Giles

Acteurs et actrices crédités en début d'épisode 
 Harry Groener : Richard Wilkins
 Alexis Denisof : Wesley Wyndam-Pryce
 Mercedes McNab : Harmony Kendall
 Ethan Erickson : Percy West
 Eliza Dushku : Faith Lehane
 Armin Shimerman : Principal R. Snyder
 Kristine Sutherland : Joyce Summers (épisode 1 seulement)
 Emma Caulfield : Anya Jenkins (épisode 1 seulement)
 Danny Strong : Jonathan Levinson (épisode 2 seulement)
 Larry Bagby : Larry  Blaisdell (épisode 2 seulement)

Musique 
 Christophe Beck - , , , , , , 
 Spectator Pump - 
 Edward Elgar -

Références

Liens externes 
  
 

Épisode de Buffy contre les vampires, saison 3
Épisode de série télévisée réalisé par Joss Whedon
Épisode de série télévisée écrit par Joss Whedon
Métamorphose dans la fiction